Can Vilar (Maçanet de la Selva), masia de Maçanet de la Selva (Selva) 
 Can Vilar (Sabadell), masia de Sabadell (Vallès Occidental) 
 Can Vilar (Santa Coloma de Farners), casa de Santa Coloma de Farners (Selva) 
 Can Vilar (Sant Feliu de Buixalleu), masia aïllada a Sant Feliu de Buixalleu (Selva) 
 Can Vilar (Tavertet), casa de Tavertet (Osona) 
 Can Vilar de Baix, masia al sud del nucli de població de Cabanelles (a l'Alt Empordà) 
 Can Vilar de Dalt, masia a poc més d'un km al sud del nucli de Cabanelles (l'Alt Empordà) 
 Can Vilar de la Muntanya, edifici del municipi de Sant Just Desvern (Baix Llobregat) 
 Can Vilar de sa Mutxada, mas de Calonge (Baix Empordà) 
 Puig de Can Vilar, muntanya al municipi de Calonge (el Baix Empordà)